K93 ou K.93 peut faire référence à :
 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 93, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres